Marienbach ist der Name von Fließgewässern:

in Deutschland:
 Marienbach (Freiberger Mulde), linker Zufluss der Freiberger Mulde, nahe Marbach (Striegistal), Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Marienbach (Goldbach), linker Zufluss des Goldbachs, bei Mühlenhagen (Burow), Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Marienbach (Großer Graben), rechter Zufluss des Großen Grabens, nahe Dedeleben, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Marienbach (Löbersbach), Zufluss des Löbersbachs, im kreisfreien Eisenach, Thüringen
 Marienbach (Main), rechter Zufluss des Mains, im kreisfreien Schweinfurt, Bayern
 Marienbach, Oberlauf der Würf (zur Ohm), Mündung bei Großseelheim (Kirchhain), Kreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Marienbach (Rotbach), linker Zufluss des Rotbachs, bei Sinzenich (Zülpich), Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen

in Österreich:
 Marienbach (Wien), rechter Zufluss des rechten Wienflusssammelkanals, Wien
 St. Marienbach, linker Zufluss des Ipfbachs nahe Niederneukirchen, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich

Marienbach ist die heute nicht mehr gebräuchliche deutsche Bezeichnung der lettischen Stadt Mārupe bzw. des Bezirks Mārupe